Araba može značiti:
Álava ili Araba, pokrajina u Španjolskoj.
Araba (pleme), pleme u australskoj državi Queensland.